Okręty US Navy o nazwie USS "Georgiana":
 Pierwszy "Georgiana" - zwodowany w 1791. Służył jako statek handlowy, jednostka British East India Company, statek wielorybniczy, okręt US Navy a później ponownie statek handlowy. Uznany za nieprzydatny i sprzedany w 1818.
 Drugi USS "Georgiana III" (SP-83) - uzbrojony jacht. W służbie US Navy jako patrolowiec w latach 1917-1918.

Georgiana